Tratado de Westminster puede referirse a alguno de los siguientes acuerdos firmados en el Palacio de Westminster:

 Tratado de Westminster de 1153, más conocido como tratado de Wallingford, que puso fin al período de anarquía inglesa durante el reinado de Esteban de Blois en Inglaterra.
 Tratado de Westminster de 1353, firmado entre Francia e Inglaterra con motivo de la Guerra de Sucesión Bretona.
 Tratado de Westminster de 1462, en el que se proponía la división de Escocia entre Eduardo IV de Inglaterra y James Douglas. 
 Tratado de Westminster de 1511, alianza firmada durante la Guerra de la Liga de Cambrai.
 Tratado de Westminster de 1527, alianza firmada durante Guerra de la Liga de Cognac.
 Tratado de Westminster de 1598, confirmación de la alianza anglo-holandesa hecha en 1585 en el marco de la guerra de Flandes.
 Tratado de Westminster de abril de 1654, que puso fin a la Primera Guerra Anglo-Holandesa (1652 - 1654).
 Tratado de Westminster de julio de 1654, acuerdo de paz y comercio firmado entre la Commonwealth de Inglaterra de Oliver Cromwell y Portugal bajo el reinado de Juan IV. 
 Tratado de Westminster de septiembre de 1654, acuerdo de paz y comercio firmado entre la Commonwealth de Inglaterra de Oliver Cromwell y Dinamarca bajo el reinado de Federico III.
 Tratado de Westminster de 1655, tratado de paz y libre comercio firmado entre Francia e Inglaterra.
 Tratado de Westminster de 1674, que puso fin a la Tercera Guerra Anglo-Holandesa (1672 - 1674).
 Tratado de Westminster de 1756, en el que se pactaba la neutralidad entre Gran Bretaña y Prusia.
 Estatuto de Westminster de 1931, por el que el Imperio Británico devino en la Mancomunidad Británica de Naciones. Aunque no es en rigor un tratado, sino un acta del Parlamento del Reino Unido, se le suele citar como tratado de Westminster.